Groundhog Day – il giorno della marmotta, festa celebrata negli Stati Uniti d'America
 Groundhog Day – titolo originale del film del 1993 diretto da Harold Ramis Ricomincio da capo
 Groundhog Day – musical del 2016 composto da Tim Minchin su libretto di Danny Rubin, tratto dal film Ricomincio da capo del 1993